Tanlines ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel. Bisher wurden fünf Teile der Serie gedreht. Die Szenen haben Tanlines zum Gegenstand, Bikinistreifen auf der Haut nach dem Sonnenbaden.

Darsteller 
 Tanlines 1 (2012): Anikka Albrite, Gia Dimarco, Jada Stevens, Remy LaCroix
 Tanlines 2 (2012): Alexis Monroe, Christy Mack, Dana DeArmond, India Summer, Kendra Lust
 Tanlines 3 (2013): India Summer, Jayden Lee, Maddy O’Reilly, Rachel Starr
 Tanlines 4 (2013): Alby Rydes, Dillion Harper, Lolly Ink, Luna Star
 Tanlines 5 (2014): Alina Li, Capri Cavalli, Chloe Amour, Juelz Ventura

Auszeichnungen 
2014 AVN Award: Best POV Series 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film